Il campionato di Serie D 1964-1965 fu la sedicesima edizione del campionato interregionale di calcio di quarto livello disputata in Italia.

Aggiornamenti 
Sondrio Sportiva e Associazione Sportiva Enna sono state riammesse.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1965-1966.
      Retrocesso in Prima Categoria 1965-1966.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Pro Vercelli è poi stata riammessa.

Girone B

Classifica finale 
L'A.C. Beretta era una società di Gardone Val Trompia (BS).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1965-1966.
      Retrocesso in Prima Categoria 1965-1966.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Pordenone è stato penalizzato con la sottrazione di 4 punti in classifica.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1965-1966.
      Retrocesso in Prima Categoria 1965-1966.
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Cattolica è retrocesso dopo aver perso lo spareggio contro l'ex aequo Cervia.

Risultati

Spareggio salvezza

Girone D

Classifica finale 
Il Fiamme d'oro era una società di Roma.

Legenda:
      Promosso in Serie C 1965-1966.
      Retrocesso in Prima Categoria 1965-1966.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Massese è stata promossa dopo aver vinto lo spareggio contro l'ex aequo Pontedera.

Risultati

Spareggio promozione

Girone E

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1965-1966.
      Retrocesso in Prima Categoria 1965-1966.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Sangiorgese è poi stata riammessa.

Girone F

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1965-1966.
      Retrocesso in Prima Categoria 1965-1966.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Massiminiana e Benevento sono stati penalizzati con la sottrazione rispettivamente di 8 e 1 punto in classifica.

Note

Bibliografia 

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
1964